Соарес () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Антоніо Пінто Соарес — голова держави Коста-Рики
 Бруно Соарес — бразильський тенісист
 Евертон Соарес — бразильський футболіст
 Зе Соарес — бразильський футболіст
 Клемерсон де Араужо Соарес — бразильський футболіст
 Тікіньйо Соарес — бразильський футболіст